Burning Japan Live 1999 — концертный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы Arch Enemy, выпущен в декабре 2000 года.

Burning Japan Live 1999 первоначально был издан только в Японии, однако в 2000 году альбом был переиздан в остальных странах по просьбам фанатов.

Список композиций 
 «The Immortal» — 3:48
 «Dark Insanity» — 3:44
 «Dead Inside» — 4:16
 «Diva Satanica» — 4:12
 «Pilgrim» — 4:40
 «Silverwing» — 4:14
 «Beast of Man» — 3:34
 «[Bass Intro]/Tears of the Dead» — 6:11
 «Bridge of Destiny» — 5:27
 «Transmigration Macabre» — 4:13
 «Angelclaw» — 4:28

 Песни 2 и 10 с альбома Black Earth
 Песни 4, 7, 8 и 9 с альбома Stigmata
 Песни 1, 3, 5, 6 и 11 с альбома Burning Bridges

Участники записи 
 Йохан Лиива − Вокал
 Майкл Эмотт − Соло-гитара
 Кристофер Эмотт − Ритм-гитара
 Шарли Д'Анджело − Бас-гитара
 Даниэль Эрландссон − Ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Burning Japan Live 1999 на discogs.com

Альбомы Arch Enemy
Концертные альбомы 2000 года